One Night of Sin — 12-ий студійний альбом Джо Кокерa, презентований 5 червня 1989 року на лейблі Capitol Records.

Список композицій

Сертифікація

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Capitol Records
Червень 1989